Спіноф () — художній твір, основними дійовими особами якого є персонажі, що раніше фігурували в первинному творі з тематично іншим сценарієм. У ширшому розумінні спінофом називають книгу, фільм, серіал або відеогру, сценарій чи персонажі яких були раніше використані в іншому творі з тим самим засобом виразності.

Як правило, основною відмінністю спінофу від звичайного продовження того чи іншого художнього твору є участь у ролі основних героїв персонажів, що не діяли у первинному фільмі. Важливо зазначити, що ремейк не є спінофом.

Приклади

Сайдквел 
Якщо хронологія спінофа збігається із оригінальним твором, у західній традиції такий спіноф називають сайдквелом (, телескопія слів «бічний» (side) і «сиквел»). В Японії подібне явище носить назву ґайден (, «бічна історія»).

Кросовер 

Подекуди, навіть без явного відгалуження спінофу від оригіналу, виникають сюжети-кросовери, коли персонажі з одного твору з'являються в іншому, продовжуючи власну історію або розкриваючи її паралельний розвиток. Іноді продюсери телешоу повторно вводять персонажа зі старих серіалів у пізніший, щоб створити зв'язок із телевізійним «світом» цього продюсера.

Див. також 
 Сиквел
 Приквел
 Стенделоун
 Ремейк
 Кросовер (сюжет)

Примітки 

Кінематограф
Термінологія телебачення